Bourbonnais bezeichnet:

 eine historische Provinz des mittleren Frankreichs, Bourbonnais
 eine Dampflokomotiv-Bauart, Bourbonnais (Lokomotive)
 eine französische Bahngesellschaft, Compagnie du chemin de fer de Paris à Lyon par le Bourbonnais
 eine französische Gemeinde im Département Allier, Louroux-Bourbonnais

Bourbonnais ist der Familienname folgender Personen:
 Jaime Bourbonnais (* 1998), kanadische Eishockeyspielerin
 Roger Bourbonnais (* 1942), kanadischer Eishockeyspieler